Die ITF Roller Open 2010 waren ein Tennisturnier für Damen in Petingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 19. bis 25. Juli 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Petingen